Benguelalangsnavelleeuwerik
 Kaapse langsnavelleeuwerik
 Karoolangsnavelleeuwerik
 Oostelijke langsnavelleeuwerik